Kélo – città e sottoprefettura del Ciad
 Kelő – nome ungherese del comune slovacco di Prochot